EAS може означати:

 Аеропорт Сан-Себастьян, Іспанія

 East Asia Summit — Східноазіатський саміт, регіональний дипломатичний форум
  — Система оповіщення про надзвичайні ситуації уряду Сполучених Штатів
 European External Action Service — Європейська служба зовнішніх дій, дипломатична служба та міністерство закордонних справ і оборони Європейського Союзу

 Electrophilic aromatic substitution — електрофільне ароматичне заміщення

 Exchange ActiveSync, протокол синхронізації даних